«Dance Passion» — реміксовий альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1987 року.

Список композицій

LP 
Сторона A
 «I Call Your Name» (Kaj Erixon remix)
 «Soul Deep» (Kaj Erixon remix)
 «Like Lovers Do» (Kaj Erixon remix)
 «Neverending Love» (René Hedemyr remix)

Сторона B
 «Goodbye to You» (Kaj Erixon remix)
 «Secrets That She Keeps» (Alar Suurna remix)
 «Joy of a Toy» (Kaj Erixon remix)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Реміксові альбоми
Англомовні музичні альбоми